Российская пара Дарья Гаврилова / Ирина Хромачёва — победительница турнира.

Общая информация 
Мононациональная пара выигрывает турнир в этом разряде впервые с 2003 года (тогда победили представительницы Испании).

Ирина Хромачёва стала первой теннисисткой с 1993 года, которая смогла защитить свой прошлогодний титул на этом турнире в этом разряде (тогда это удалось бельгийкам Лоранс Куртуа и Нанси Фебер).

Дарья Гаврилова достигла своего дебютного финала на парном юниорском турнире Большого шлема там же, где и одиночного, но два этих события разделили три года.

Посев 

  Эжени Бушар /  Тейлор Таунсенд (Полуфинал)
 ''' Дарья Гаврилова /  Ирина Хромачёва (Титул)
  Илка Чореги /  Елизавета Куличкова (Первый раунд)
  Франсуаза Абанда /  Сачия Викери ''(Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Анника Бек /  Кайли Макфиллипс ''(Второй раунд)
  Монсеррат Гонсалес /  Беатрис Аддад Майя ''(Финал)
 Криста Хардебек /  Чалена Шоль ''(Первый раунд)
 Сабина Шарипова /  Кэрол Чжао ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Франция